Качалово:

Белоруссия 
 Качалово — посёлок в Слуцком районе Минской области.

Россия 
 Качалово — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Качалово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Качалово — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Качалово — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Качалово — село в Сергачском районе Нижегородской области.
 Качалово — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Качалово — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Качалово — деревня в Аликовском районе Чувашии.
 Качалово (Ки́ово-Кача́лово) — бывшая деревня в Московской области, в 1984 году вошла в состав района Северное Бутово города Москвы (на её месте построен 5-й микрорайон).